A Sandnes Ulf egy norvég labdarúgócsapat, melynek székhelye Sandnesben található. Hazai mérkőzéseit a Sandnes Idrettsparkban játssza.

Igazán nagy, kiemelkedő eredményt ezidáig még nem ért el. A norvég labdarúgó-bajnokság első osztályába 2011-ben jutott fel.

Jelenlegi keret 
2013. szeptember 18. állapotok szerint.

Legutóbbi szezonok 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Poz.
! M
! Gy
! D
! V
! RG
! KG
! P
!Kupa
!Megjegyzés
|-
|2001 - divisjon 2.
|bgcolor=FFCCCC|↓ 12
|26
|9
|4
|13
|47
|56
|31
|1. kör
|Kiesett
|-
|2002 - divisjon 3.
|6
|22
|10
|3
|9
|42
|40
|33
|
|
|-
|2003 - divisjon 3.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|22
|18
|2
|2
|61
|25
|56
|1. kör
|Feljutott
|-
|2004 - divisjon 2.
|8
|26
|10
|4
|12
|38
|47
|34
|2. kör
|
|-
|2005 - divisjon 2.
|4
|26
|11
|9
|6
|57
|43
|42
|2. kör
|
|-
|2006 - divisjon 2.
|2
|26
|15
|7
|4
|50
|32
|52
|1. kör
|
|-
|2007 - divisjon 2.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|26
|17
|4
|5
|66
|30
|55
|1. kör
|Feljutott
|-
|2008 - divisjon 1.
|bgcolor=FFCCCC|↓ 15
|30
|5
|10
|15
|36
|55
|25
|3. kör
|Kiesett
|-
|2009 - divisjon 2.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|26
|19
|4
|3
|88
|28
|61
|2. kör
|Feljutott
|-
|2010 - divisjon 1.
|13
|28
|8
|7
|13
|33
|40
|31
|3. kör
|Megnyerte az osztályozót így bennmaradt a másodosztályban
|-
|2011 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 2
|30
|18
|2
|10
|58
|32
|56
|3. kör
|Feljutott
|-
|2012 - Tippeligaen
|14
|30
|8
|8
|14
|44
|56
|32
|1. kör
|
|-
|2013 - Tippeligaen
|13
|30
|9
|6
|15
|36
|58
|33
|2. kör
|
|-
|2014 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 16
|30
|4
|10
|16
|27
|53
|22
|1. kör
|Kiesett
|-
|2015 - divisjon 1.
|7
|30
|13
|8
|9
|49
|40
|47
|2. kör
|
|-
|2016 - divisjon 1.
|4
|30
|15
|6
|9
|55
|28
|51
|4. kör
|
|-
|2017 - divisjon 1.
|5
|30
|14
|9
|7
|44
|39
|51
|2. kör
|
|-
|2018 - divisjon 1.
|10
|30
|11
|9
|10
|43
|47
|42
|3. kör
|
|-
|2019 - divisjon 1.
|9
|30
|11
|5
|14
|46
|49
|38
|3. kör
|
|-
|2020 - divisjon 1.
|7
|30
|11
|8
|11
|46
|55
|41
|—
|
|}

További információk 
 Hivatalos oldal 
 Legutóbbi mérkőzései a Soccerwayen 

Norvég labdarúgócsapatok
1911-ben alapított labdarúgócsapatok